Nentershausen peut faire référence à plusieurs toponymes :
 Nentershausen, municipalité allemande située dans le land de la Hesse ;
 Nentershausen, municipalité allemande située dans le land de la Rhénanie-Palatinat.